Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу — соревнования для национальных волейбольных сборных стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, проводимые под эгидой NORCECA.
 
Проводятся с 1969 года с периодичностью один раз в два года среди мужских и женских команд. Система проведения финальных турниров неоднократно менялась. Большая их часть состояла из предварительной и финальной стадии. Финальный раунд проходил по системе плей-офф.

До 1989 к турниру допускались все заявившиеся команды. С 1991 число участников ограничено 8-9 сборными. Без отбора к участию допускаются команда страны-организатора первенства и 5-6 сборных по континентальному рейтингу. Одно место разыгрывается в ходе чемпионата Центральной Америки и ещё одно в ходе Карибского чемпионата (чемпионат Карибской зональной ассоциации — CAZOVA). С 2011 в число участников мужского турнира, а с 2013 — и женского, также включены победители Восточно-Карибского чемпионата (ECVA).

Как в мужских, так и в женских турнирах сильнейших сборных североамериканского и карибского региона подавляющее преимущество на стороне двух команд — Кубы и США. В мужских чемпионатах 16 побед у кубинцев, 9 — у сборной США, по разу первенствовали Канада и Пуэрто-Рико. В женских турнирах 13 побед на счету кубинской сборной, 7 — у США, 3 — у Доминиканской Республики, 2 — у Мексики.

Мужские соревнования

Призёры

Участники

Женские соревнования

Призёры

Участники

Ссылки 
 Официальный сайт NORCECA

Волейбольные соревнования в Америке